Honovere ist

 ein früherer Name der Stadt Hannover

als Herkunftsname

 Tydericus monetarius de Honovere, deutscher Münzmeister